Aquila eller L'Aquila kan syfta på:

 Aquila – latinskt namn på en stjärnbild, se Örnen (stjärnbild)
 Aquila (släkte) – släkte av örnar inom familjen hökartade rovfåglar
 Priscilla och Aquila – medarbetare till aposteln Paulus
 Aquila Aviation – tysk flygplanstillverkare

Geografi

Italien 

 L'Aquila (provins), provins, Abruzzo, 
 L'Aquila – en kommun Abruzzo, Provincia dell' Aquila,

Mexiko 

 Aquila (kommun i Mexiko, Michoacán de Ocampo, lat 18,38, long -103,22), 
 Aquila, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Aquila (vattendrag), Michoacán de Ocampo, 
 Aquila (kommun i Mexiko, Veracruz),

Schweiz 

 Aquila, Ticino, ort,

Se även
Örn (olika betydelser)
Eagle

Accipitridae
Robotskapade Mexikoförgreningar